Pastor, kerkelijke functie

Fauna
Pastor (geslacht), zangvogel
 Pastor roseus, Roze spreeuw

Katholicisme
Pastor Bonus (goede herder), constitutie
Pastor Aeternus (eeuwige herder), constitutie

Overig
Taco al pastor, Mexicaans gerecht
Bon Pastor (metrostation), Barcelona